Melitón puede referirse a:

 Melitón de Canterbury, arzobispo de Canterbury en el siglo VII; o
 Melitón de Sardes, obispo de Sardes en el siglo II.